

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Ок. 651 — непродолжительное правление в Сузах Аттахамани-Иншушинака, двоюродного брата Теуммана.

Китай 
 9-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 В 1 луне, в день дин-чоу умер князь Сун Хуань-гун (Юй-юэ), ему наследовал Цы-фу (Сян-гун, эра правления 650—637). Му-и стал первым советником. сунский гун ещё не был похоронен, когда цзиньский гун собрал князей на съезд в Куйцю, туда поехал Сян-гун.
 Летом циский князь собрал чжухоу в Куй-цю (мирный съезд) по случаю своего 70-летия (присутствовали царский посол чжоу-гун, князья Ци, Сун, Вэй, Лу, Чжэн, Сюй и Цао). Ван послал Цзай Куна поднести цискому гуну жертвенное мясо, лук и стрелы, парадную колесницу, повелев не совершать в ответ поклонов (по «Го юй», пожалованы были мясо, одежда, колесница, знамёна с изображением драконов. Однако Гуань Чжун посоветовал совершить поклон (эпизод 77 «Го юй»), что Хуань-гун и сделал. Хуань-гун хотел принести жертвы Небу и Земле, но Гуань Чжун произнёс речь и переубедил его. Сянь-гун был болен и не приехал.
 В 7 луне, в день и-ю умерла княгиня Малого Ци Бо-цзи.
 Осенью Хуань-гун вновь собрал чжухоу в Куйцю. Цзиньский хоу, отправившись на съезд (что осуждено в эпизоде 96 «Го юй»), по пути встретился с чжоуским послом Цзай Куном, который отметил высокомерие Хуань-гуна (эпизод 95 «Го юй»), и цзиньский гун по совету решил вернуться. В 9 луне, в день у-чэнь князья заключили договор.
 Вернувшись, Сянь-гун поручил Сюнь Си, которого назначил первым советником, поставить наследником его сына Си-ци.
 В 9 луне, в день цзя-цзы умер князь Цзинь Сянь-гун (Гуй-чжу). У власти поставлен 14-летний Си-ци. Ли Кэ и Пэй Чжэн подняли мятеж (эпизод 97 «Го юй»), в 10 луне Ли Кэ убил Си-ци в траурном зале.
 Сюнь Си поставил у власти Чжо-цзы (он же Дао-цзы). В 11 луне во время дворцового приёма Ли Кэ убил Дао-цзы, а затем Ли-цзи, а Сюнь Си покончил с собой (в «Чуньцю» убийство князя Чжо и Сюнь Си отмечено под 1 луной 650 года). Ли Кэ отправил гонца Туань И к Чун-эру, который жил у ди, но тот отказался занять престол (эпизод 97 «Го юй»).
 Тогда Ли Кэ отправил гонца Пу Чэн-у в Лян, где жил И-у. Тогда И-у по совету Люй Шэна и Ци Жуя (эпизод 97 «Го юй») послал в Цинь Ци-жуя с подарками, стремясь получить власть в Цзинь и предлагая отдать восемь цзиньских городов в Хэси (по «Го юй» — 5 городов к востоку от Хуанхэ). Также И-у обещал пожаловать Ли Кэ селения на северном берегу Фэньхэ.
 Цзиньский посол Лян Ю-ми прибыл к Му-гуну. Му-гун направил послом княжича Си сначала к Чун-эру, который отказался, затем к И-у, который согласился (эпизод 97 «Го юй»). После бесед с княжичем Си и с Цзи Жуем (эпизод 98 «Го юй») Му-гун отправил Байли Си с войсками в Цзинь сопровождать И-у.
 Циский гун повёл лусцев во главе с гуном против бунтовщиков в Цзинь. Войска во главе с гуном дошли до Гаоляна, но вернулись, а гун послал Си Пэна утвердить у власти князя.

См. также

Примечания